Balanga – un Local Government Area dello stato del Gombe, Nigeria
 Balanga – città delle Filippine